Новый Тап — посёлок (до 1994 — посёлок городского типа) в Юргинском районе Тюменской области
России. Административный центр и единственный населённый пункт Новотаповского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части региона, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в подзоне южной тайги, на берегах реки Тап (приток Тобола), в 103 км к северо-востоку от железнодорожной станции Заводоуковская (на линии Тюмень — Омск).

Климат 
Климат континентальный с холодной многоснежной зимой и тёплым относительно коротким летом. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 110 дней. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 80-85 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 340 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период.

История 
С 29 сентября 1964 по 12 января 1965 находился в административном подчинении Ялуторовского горсовета.

Население

Инфраструктура 
Лесная промышленность — прежняя основа экономики.

Новотаповская сельская больница.

Транспорт 
Посёлок доступен автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Новый Тап».

Примечания 

Бывшие посёлки городского типа Тюменской области
Населённые пункты Юргинского района (Тюменская область)